Quenelle bezeichnet
 eine kloßähnliche Speise: Quenelle (Gericht)
 eine Geste: Quenelle-Gruß